Busl ist der Familienname folgender Personen:

 Adalbert Busl (* 1950), deutscher Heimatforscher und pensionierter Grundschulrektor
 Ingild Janda-Busl (* 1941), deutsche Autorin und Medizinerin 
 Franz Busl (1931–2016), deutscher Grenzpolizist und Kreisheimatpfleger des Landkreises Tirschenreuth